Yvain est un nom propre qui peut désigner :

Prénom
Yvain est un prénom masculin peu usité  aujourd'hui.

les Yvain sont fêtés le 19 mai en mémoire de saint Yves.

Personnages remarquables portant ce nom
 Yvain, chevalier de la légende arthurienne et de Yvain ou le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes.
 Yvain de Foix, fils de Gaston III de Foix-Béarn.

Patronyme 

 Maurice Yvain, compositeur de chansons et d'opérettes.

Œuvres de fiction 
 Yvain ou le Chevalier au lion, roman de chevalerie de Chrétien de Troyes.
 Yvain et Yvon, série de bande dessinée de Cadot et Bom pour le Journal de Tintin.